Ричея () — род вечнозелёных кустарников (иногда деревьев) семейства Вересковые, растущих на Тасмании, а также на юго-востоке Австралии. Число видов — десять; по другим данным — двенадцать.

Для ричеи, как и для родственного ей рода , характерны длинные узкие листья, что делает эти растения похожими на , ,  и другие однодольные растения.

Некоторые виды используются в декоративном садоводстве.

Название 
Род  назван в честь , французского ботаника и энтомолога, принимавшего участие во французской экспедиции в Австралию.

Ботаническое название Richea также встречается как синоним следующих родовых названий цветковых растений:
   из семейства Ризофоровые.
   из семейства Астровые.

Род Ричея (Richea) не следует путать с родом  из отдела Печёночные мхи (один из видов этого рода, Riccia fluitans — известное аквариумное растение).

Распространение 
Растения этого рода встречаются во влажных горных лесах Тасмании, а также на юго-западе острова; два вида встречаются на юго-востоке Австралии.

Биологическое описание 
Большинство представителей рода — кустарники, но иногда ствол может оставаться неразветвлённым в течение многих лет (например, у тасманийского вида Richea pandafolia). Высота взрослых растений составляется несколько метров (максимум — 15 м).

Листья ремневидные (длинные и узкие), с широким влагалищным основанием. Жилкование параллельное. Длина листьев весьма различна — от одного до ста сантиметров. Верхушки листьев жёсткие, заострённые. Края листьев нередко зазубренные.

Соцветия плотные, колосообразные, прямые, появляются на концах ветвей, возвышаясь над листвой. Цветки актиноморфные. Тычинок пять. Окраска цветков — белая, розовая, кремовая, желтоватая. Прицветники нередко окрашены в яркие цвета — жёлтый, оранжевый, пурпурный. Цветение ричий начинается в начале лета, некоторые виды цветут позже: например, Richea sprengelioides цветёт в ноябре-декабре.

Семена — с обильным эндоспермом; зародыш — прямой цилиндрический.

Использование 
Некоторые виды ричеи изредка выращивают как садовые растения, в первую очередь это относятся к ричее змеелистной и ричее панданолистной.

Агротехника
Желательно, чтобы почва для выращивания ричеи была кислой, богатой перегноем, хорошо дренированной, постоянно влажной, покрытой мульчой. Место для ричеи должно быть защищено от ветра и яркого солнца. Соцветия после завершения цветения следует удалять. Размножение — черенкам (летом) или семенами (осенью). Растения могут выдерживать незначительные отрицательные температуры.

Ричеи также достаточно хорошо растут в контейнерах.

Классификация

Таксономическое положение 
Ранее род относили к семейству Эпакрисовые (Epacridaceae), но позже, по результатам генетических исследования, проводимых APG, этот род, как и другие эпакрисовые, был включён в семейство Вересковые.

Ричея является типовым родом трибы , которая относятся к подсемейству . Помимо ричеи в эту трибу входят ещё два рода:  и .

Таксономическая схема

Виды 

Общее число видов — двенадцать. Некоторые из них:
 . Недавно описанный тасманийский вид с относительно крупными листьями. Растёт в альпийском поясе.
 . Австралийский вид. Один из двух видов ричеи, встречающийся за пределами Тасмании.
 . Вид, растущий на Тасмании. Кустарник высотой до 4,5 м с редкими ветвями. Листья лентовидные, длиной до 20 см. Цветки белые или розовые; прицветники пурпурные. Используется как декоративное растение.
 . Невысокое слабоветвящееся растение из Тасмании, встречающееся на сфагнумовых болотах, а также в альпийском поясе.
 ; местные названия — giant grass tree («гигантское травяное дерево») и pandani. Тасманийский вид. Это самое высокое растение среди ричий — может достигать высоты 15 м. Ствол может оставаться неразветвлённым в течение многих лет; нижняя часть ствола бывает голой, а может быть скрыта свешивающимися отмершими листьями. Листья многочисленные, длиной до полутора метров, шириной до 3,5 см, с зазубренным краем; образуют корону на верхушке ствола. Цветки мелкие, белые, розовые или красные, с обильным нектаром. Используется как декоративное растение. Видовой эпитет объясняется сходством растения с представителями рода однодольных растений  — деревьями с длинными мечевидными листьями, расположенными на концах ветвей.
 . Для типового подвида характерен единственный ствол и наличие висящих на стволе отмерших листье.
 . Для этого подвида, который вырастает в высоту не более 4 м, характерно разветвление ствола; ещё один признак подвида — опадение отмерших листьев.
 . Один из мелколистных тасманийских видов ричеи. Цветки жёлтые. Растёт в альпийском поясе.
 . Кустарник высотой до полутора метров, иногда небольшое дерево. Очень редкое растение, встречающееся в горах Тасмании — например, на горе Веллингтон. Цветки розоватые или оранжевые. Видовой эпитет образован от латинского слова scopa («метла»).
 . Тасманийский вид высотой до 1 м с жёлтыми цветками, цветёт в ноябре-декабре; широко распространён в горах.
 . Австралийский вид. Один из двух видов ричеи, встречающийся за пределами Тасмании.

Примечания

Литература 
 
 

Вересковые
Флора Австралии
Таксоны растений, названные в честь людей